Dobrochotov ( Доброхотов) je příjmení více osob:

 Alexander Dobrochotov (* 1950) – ruský kulturolog a historik filosofie
 Roman Dobrochotov (* 1983) – ruský novinář a aktivista

Rozcestníky - příjmení